Stara Kuźnia – wieś w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa
 Stara Kuźnia – część miasta Rudy Śląskiej
 Stara Kuźnia – zespół muzyczny